Хернёсанд:

 Хернёсанд — город в Швеции, расположенный частично на материке, частично на острове Хернён.
 Хернёсанд — бывший лен Швеции, существовавший c 1645 по 1654 гг.